Miejscowości w USA:
 Happy Valley – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Kenai Peninsula
 Happy Valley – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Clackamas
 Happy Valley – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Eddy

Miejscowość w Australii:
 Happy Valley – miasto w Australii Południowej, w aglomeracji Adelaide
Telewizja
 Happy Valley – brytyjski serial telewizyjny